Le qualificazioni del singolare femminile del Pacific Life Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2007 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Julia Vakulenko (Qualificata)
 Viktoryja Azaranka (Qualificata)
 Julia Schruff (primo turno)
 Alberta Brianti (Qualificata)
 Jaroslava Švedova (primo turno)
 Anastasija Rodionova (ultimo turno)
 Sandra Klösel (Qualificata)
 Varvara Lepchenko (ultimo turno)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Laura Pous Tió (primo turno)
 Edina Gallovits (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (ultimo turno)

 Galina Voskoboeva (primo turno)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Anne Keothavong (primo turno)
 Tat'jana Puček (Qualificata)
 Melinda Czink (ultimo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (Qualificata)
 Lindsey Nelson (primo turno)
 Mathilde Johansson (primo turno)
 Anastasija Pivovarova (primo turno)
 Hana Šromová (primo turno)
 Maret Ani (ultimo turno)
 Yvonne Meusburger (Qualificata)

Qualificati 

 Julia Vakulenko
 Viktoryja Azaranka
 Yvonne Meusburger
 Alberta Brianti
 Lindsey Nelson
 Tat'jana Puček

 Sandra Klösel
 Galina Voskoboeva
 Yuan Meng
 Ol'ga Savčuk
 Kateryna Bondarenko
 Stéphanie Foretz Gacon

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2007